Vanessa José Sasera (Barcelona, 1980) es una psicóloga, coach y directora de teatro española.

Biografía 

Formada en interpretación en Estudio Coraza para la Actuación y al finalizar sus estudios fue ayudante Consuelo Trujillo.
Graduada en Psicología por la UNED. Comenzó su carrera como actriz y directora, pero luego se convirtió en coach y psicóloga, especializandose en Terapia Afirmativa en Diversidad Sexual. 

Conocida por dirigir a Mónica Naranjo en su gira Madame Noir  y realizar coaching y acompañamientos psicológicos a artistas y al colectivo LGTBIQA+. 

En 2019 colabora en el Proyecto Exuli junto a la Escuela Psicoanalista de España, Francia, Grecia e Italia mediante el Programa Erasmus.

Filmografía

Actriz

Teatro

Dirección

Referencias
 
LGTBI
Nacidos en Barcelona